Hexenloch ist der Name

 eines Nordsee-Gebietes, siehe Hexenloch (Seegebiet)
 eines Romanes des Autors H. P. Lovecraft
 eines Tales, in dem die Hexenlochmühle im Schwarzwald steht
 eines Loches in der Grotte aux fées im Mont Saint-Michel (Vogesen)
 einer Höhle im Stadtgebiet von Salzburg, Hexenloch (Höhle) (Katasternummer 1527/3)